Der Begriff Inflexible (engl. starr, unerbittlich) bezeichnet:
 mehrere Schiffe der Royal Navy, so die
 HMS Inflexible (1881), eines der letzten Turmschiffe unter Segeln
 HMS Inflexible (1907), Schlachtkreuzer der Invincible-Klasse, siehe HMS Inflexible

Siehe auch:
 L'Inflexible, ein französisches Atom-U-Boot